Lamas steht für:

 Lamas (Tiergattung), eine Gattung der Kamele
 Lama (Kamel), Art der Gattung der Lamas

Lamas ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Lamas (Braga), Gemeinde im Concelho de Braga, Portugal
 Lamas (Cadaval), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Cadaval, Portugal
 Lamas (Macedo de Cavaleiros), Gemeinde im Concelho de Macedo de Cavaleiros, Portugal
 Lamas (Miranda do Corvo), Gemeinde im Concelho de Miranda do Corvo, Portugal
 Lamas (Santo Tirso), Gemeinde im Concelho de Santo Tirso, Portugal
 Lamas (Santa Maria da Feira), Stadt im Concelho de Santa Maria da Feira, Portugal
 Provinz Lamas, Provinz in der Region San Martín, Peru
 Distrikt Lamas, Distrikt in Peru
 Lamas (Peru), Stadt in der Provinz Lamas, Peru
 Lamos, antiker Name des Limonlu (Fluss), Fluss in der Türkei
 Lamas  (A Coruna) Parroquia in Spanien, A Coruna

Lamas ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Saavedra Lamas (1878–1959), argentinischer Politiker
 Fernando Lamas (1916–1982), argentinisch-amerikanischer Schauspieler
 Hernán Massini Ezcurra Lamas (* 1941), argentinischer Diplomat
 José Ángel Lamas (1775–1814), venezolanischer Komponist
 Juan Domínguez Lamas (* 1990), spanischer Fußballspieler
 Lorenzo Lamas (* 1958), amerikanischer Schauspieler
 Luis Lamas (1793–1864), uruguayischer Politiker

Sonstiges:
 Kap Lamas, Kap der Seymour-Insel in der Antarktis

Siehe auch:
 Lama
 Llamas (Begriffsklärung)
 Lammas